Клеренс има више значења:
 Клеренс (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Клеренс (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Клеренс (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Клеренс (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Клеренс (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури